

Aktorstwo 
 Anna Q. Nilsson (1888-1974) – szwedzka aktorka
 Inger Nilsson (ur. 1959) – szwedzka aktorka

Boks 
 Gunnar Nilsson (1923-2005) – szwedzki bokser

Kajakarstwo 
 Henrik Nilsson (ur. 1976) – szwedzki kajakarz

Lekkoatletyka 
 Bengt Nilsson (1934–2018) – szwedzki lekkoatleta skoku wzwyż
 Karl Åke Nilsson (ur. 1945) – szwedzki lekkoatleta, oszczepnik
 Otto Nilsson (1879-1960) – szwedzki lekkoatleta, oszczepnik

Łyżwiarstwo 
 Jonny Nilsson (1943–2022) – szwedzki łyżwiarz szybki

Muzyka 
 Birgit Nilsson (1918-2005) – szwedzka śpiewaczka operowa
 Bo Nilsson (1937-2018) – szwedzki kompozytor
 Harry Nilsson (1941–1994) – amerykański piosenkarz, kompozytor
 Lisa Nilsson (ur. 1970) – szwedzka piosenkarka
 Tommy Nilsson (ur. 1960) – szwedzki piosenkarz

Narciarstwo 
 Anna Maria Nilsson (ur. 1983) – szwedzka biathlonistka
 Camilla Nilsson (ur. 1967) – szwedzka narciarka alpejska
 Jonas Nilsson (ur. 1963) – szwedzki narciarz alpejski
 Mattias Nilsson (ur. 1982) – szwedzki biathlonista
 May Nilsson (1921-2009) – szwedzka narciarka alpejska
 Sigurd Nilsson − szwedzki biegacz narciarski

Piłka nożna 
 Erik Nilsson (1916-1995) – szwedzki piłkarz, obrońca
 Joakim Nilsson (ur. 1966) – piłkarz szwedzki, pomocnik
 Lars "Lasse" Nilsson (ur. 1982) – szwedzki piłkarz, napastnik
 Mikael Nilsson (ur. 1968) – piłkarz szwedzki, obrońca
 Mikael Nilsson (ur. 1978) – piłkarz szwedzki, pomocnik
 Per Nilsson (ur. 1982) – szwedzki piłkarz, obrońca
 Roland Nilsson (ur. 1963) – były szwedzki piłkarz, obecnie trener
 Stellan Nilsson (1922–2003) – szwedzki piłkarz, napastnik
 Torbjörn Nilsson (ur. 1954) – szwedzki piłkarz, napastnik

Polityka 
 Jens Nilsson (1948–2018) – szwedzki polityk

Siatkówka 
 Marcus Nilsson (ur. 1982) – szwedzki siatkarz, atakujący

Wyścigi samochodowe 
 Gunnar Nilsson (1948-1978) – szwedzki kierowca wyścigowy

Zapasy 
 Karl-Erik Nilsson (1922–2017) – szwedzki zapaśnik

Żużel 
 Tommy Nilsson (ur. 1955) – szwedzki żużlowiec